

Nella NFL

Stagione 2010

Preso dai rookie non selezionati dagli Oakland Raiders il 30 aprile. Il 4 settembre viene tagliato per poi esser messo il giorno dopo sulla lista degli infortunati per un infortunio non reso noto. Il 13 settembre il suo contratto viene rescisso.

Vittorie e premi 
Nessuno.

Collegamenti esterni